Totenkopf, tête de mort en allemand, peut faire référence à : 
 Totenkopf, un sommet du Bade-Wurtemberg en Allemagne ;
 Totenkopf, un symbole militaire allemand, repris par certaines structures du Parti national-socialiste des travailleurs allemands ;
 3e Panzerdivision SS Totenkopf, une des divisions de Waffen-SS ;
 Docteur Totenkopf, un personnage du film Capitaine Sky et le monde de demain.